Romanèche è il nome di alcuni comuni francesi:
Hautecourt-Romanèche – Ain
Romanèche-Thorins – Saona e Loira